XPL peut désigner
 xPL, un protocole utilisé en domotique
 XPL,  un langage de programmation
 XPL, le code IATA de la Base aérienne de Soto Cano